Cięcie – horror z 2000 roku
 cięcie – pojęcie z dziedziny archeologii
 cięcie – pojęcie z dziedziny technologii
 cięcie – ruch w grze go

Zobacz też 
 cięcie cesarskie
 Cesarskie Cięcie (film)